Baniwa steht für:
 Baniwa (Ethnie), indigenes Volk in Venezuela
 Baniwa (Sprache), Sprache der Baniwa (Ethnie)
 Baniwa (Gattung), Gattung der Schwärmer (Schmetterling)